

Osoby 
 Davey Watt (ur. 1978) – australijski żużlowiec
 James Watt (1736-1819) – brytyjski inżynier i wynalazca, od którego nazwiska nazwano jednostkę mocy – wat  
 Mitchell Watt (ur. 1988) – australijski lekkoatleta, skoczek w dal
 Richard M. Watt (ur. 1930) – amerykański pisarz i historyk

Inne 
 watt (geografia) – wysychające w czasie odpływu dno akwenu
 „Watt” – francuski okręt podwodny z okresu I wojny światowej
 Watt – powieść Samuela Beckett’a